Роберт Мертон може имати више значења:
 Роберт Кинг Мертон, амерички социолог
 Роберт Кокс Мертон, амерички економиста, нобеловац